Цей список включає призерів чемпіонатів СРСР з легкої атлетики в чоловічих дисциплінах за всі роки їх проведення.

Дисципліни

100 метрів

200 метрів

400 метрів

800 метрів

1500 метрів

5000 метрів

10000 метрів

110 метрів з бар'єрами

400 метрів з бар'єрами

3000 метрів з перешкодами

4×100 метрів

4×200 метрів

4×400 метрів

4×800 метрів

15 кілометрів

30 кілометрів

Марафон

100 кілометрів

Ходьба 10 кілометрів

Ходьба 20 кілометрів

Ходьба 50 кілометрів

Крос

Стрибки у висоту

Стрибки з жердиною

Стрибки у довжину

Потрійний стрибок

Штовхання ядра

Метання диска

Метання молота

Метання списа

Десятиборство

Джерела